Mearns ist der Name:

 eines ehemaligen Bezirkes in Schottland, siehe Kincardineshire

Mearns ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Mearns (* 1955), schottische Autorin und Umweltschützerin
 Edgar Alexander Mearns (1856–1916), US-amerikanischer Naturforscher
 Richard Mearns (* 1950), schottischer Ornithologe